Imię i nazwisko Pavel Sedláček nosili lub noszą m.in.:
 Pavel Sedláček (ur. 1941) – czeski piosenkarz i gitarzysta
 Pavel Sedláček (ur. 1968) – czeski lekkoatleta, młociarz, trzykrotny olimpijczyk
 Pavel Sedláček (ur. 1991) – czeski hokeista